Xbase++ — разрабатываемый Alaska Software с середины 1990-х Clipper-совместимый язык программирования. Xbase++ позволяет создавать объектно-ориентированные приложения, содержит библиотеки для доступа к SQL и ODBC-данным и средства для создания веб-ориентированных приложений. Xbase++ также позволяет компилировать исходные тексты на Clipper в 32-битные программы Windows. В состав поставки входят несколько продуктов. Также в состав входит Web Application Adaptor (WAA), который позволяет создавать веб-приложения, в том числе приложения, напрямую работающие с базами данных. WAA работает с портом 1024 и совместно с Apache. Начиная с версии 1.9, существует поддержка технологии ActiveX на уровне языка.

Ссылки 
 Официальный сайт Alaska Software
 Официальный представитель Alaska Software на территории РФ
 SQLExpress for Xbase++ Object-Oriented ODBC and SQL interface for Xbase++ | www.sqlexpress.net
 Xb2.NET Xbase++ web server & Internet development tool (TCP/IP, HTTP, SOAP, FTP, SSL, XML) | www.xb2.net
 ot4xb Open Source Tools for Xbase++ (ot4xb.dll) www.xbwin.com

Языки программирования семейства xBase